Пересыпь — имя собственное.
 Пересыпь — песчаная гряда, отделяющая прибрежный лиман или озеро от основного водоёма.
 Пересыпь — исторический район Одессы.
 Пересыпь (Курская область)
 Пересыпь — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Пересыпь — исчезнувшее село, Черноморский район, Крым.